Il National Invitation Tournament 1978 fu la 41ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Texas at Austin; i migliori giocatori furono Ron Baxter e Jim Krivacs.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Abe Lemons

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1978
1978